

Lieux 

 Branscombe est un village du Devon, en Angleterre.

Personnes 

 Alan Branscombe (1936-1986), pianiste, vibraphoniste et saxophoniste de jazz anglais ;
 Gena Branscombe (1881-1977), pianiste, compositrice, éducatrice musicale et cheffe de chœur canadienne.